Lešane (Apače)
 Lešane (Suva Reka)